Aubusson (Creuse)
 Aubusson (Orne)